

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Konl“ beginnt.

Konl 



Konle 
 Konle, Hans-Peter (* 1971), deutscher Springreiter
 Konle, Thomas (* 1970), deutscher Springreiter
 Konlechner, Peter (1936–2016), österreichischer Mitbegründer und Kodirektor des Österreichischen Filmmuseums